Imperio principis, lex regia, llei romana
 Règia, residència dels sacerdots romans
 Regia, marca de motocicletes fabricades a Mataró durant els anys 1950
 Regia, marca d'estilogràfiques catalanes desenvolupada per Josep Vila i Sivill